Ligeti Jenő (1875–1969) nyomdász, újságíró, szerkesztő
Ligeti Jenő (1905–1967) válogatott labdarúgó, edző